Puchary Wołoszczyzny (1909/1910),
 Puchary Wołoszczyzny (1910/1911),
 Puchary Wołoszczyzny (1912/1913),
 Puchary Wołoszczyzny (1913/1914),
 Puchary Wołoszczyzny (1914/1915),
 Puchary Wołoszczyzny (1915/1916),
 Puchary Wołoszczyzny (1919/1920),
 Puchary Wołoszczyzny (1920/1921).